Anamika – film
 Anamika – rodzaj grzybów